Niznik bzw. Niżnik ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Niżnik (* 2002), polnischer Skispringer
 Ania Niżnik, polnische Skirennläuferin
 Stephanie Niznik (1967–2019), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Niznik-Insel